3 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja piechoty Armii Polskiej we Francji
 3 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja piechoty w składzie Wojska Polskiego na Wschodzie